Шуа:
 Шуа — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Шуа — река в Норвегии, в фюльке Оппланн.
 Шуа, Ана Мария (род. 1951) — аргентинская писательница, сценарист, автор книг для детей.
 Шуа — хананеянин, тесть Иуды, сына Иакова (Быт 38:2,12; 1Пар 2:3). См. Shuah.
 Шуа — дочь Хевера, сына Берии, из потомства Асира (1Пар 7:32).